Аббревиатура РПФ может означать:
 РПФ () — военно-политическая организация, состоящая как из выходцев тутси, так и хуту.
 РПФ-55 () — советский подводный фонарь, разработанный для создания местного освещения под водой на глубинах до 30 метров.

См. также 
 RPF () — правая консервативная партия Четвёртой республики, основанная генералом Шарлем де Голлем в апреле 1947.